Das Wort Devoll bezeichnet:
 
 Devoll (Fluss), ein Fluss in Albanien
 Gemeinde Devoll, eine der 61 Gemeinden Albaniens und eine Region in Südostalbanien
 Kreis Devoll, einer der 36 ehemaligen Verwaltungskreise Albaniens

Siehe auch:
 Devol